Partit Liberal Verd de Suïssa (del seu nom en francès Parti Vert-Libéral), partit polític de Suïssa
 Crònica de Nèstor (del seu nom en antic eslau eclesiàstic Повѣсть времяньныхъ лѣтъ , transliterat Pověstĭ Vremęnĭnyhŭ Lětŭ), crònica històrica de la Rus de Kíev, primer estat eslau oriental